Sandra Torres (atlete), Argentijns atlete
 Sandra Torres (politicus), Guatemalteeks politicus